Rangen kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rangen, ort och kommun, Département du Bas-Rhin, Alsace,

Sverige 

 Rangen, Dalarna, sjö, Dalarnas län, 
 Rangen, Småland, sjö, Hallands län,